Adolphe Garrigou (1802-1883), industriel, historien, archéologue et spéléologue ariégeois ;
 Alain Garrigou (1949-), universitaire français ;
 Félix Garrigou (1835-1920), médecin, préhistorien, spéléologue et hydrologue fuxéen ;
 Gustave Garrigou (1884-1963), cycliste français ;
 Louis Garrigou (1884-1947), sénateur du Lot ;
 Maurice Garrigou (1766-1852), prêtre français, fondateur des Sœurs de Notre-Dame de la Compassion, vénérable ;
 Paul-André Garrigou (1895-1963), général français ;
 Pierre Garrigou Grandchamp (1949-), officier français ;
 Matthieu Garrigou-Lagrange (1980-), journaliste français ; 
 Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964), théologien dominicain français.